

Carriera
La sua prima affermazione in campo internazionale è la vittoria del campionato Europeo Velocità classe 125 del 1992.

Nella stessa stagione debutta anche nel motomondiale correndo una gara come wild card in sella ad una Honda.

Dal 1993 partecipa a tempo pieno al campionato mondiale 250 sempre su Honda e nonostante i deludenti risultati decide, dopo un paio di stagioni, di passare alla classe 500 con una ROC Yamaha, chiudendo la stagione d'esordio nella classe maggiore in dodicesima posizione nella graduatoria piloti.

Nel biennio '96/'97 gareggia con una Elf 500: finisce il primo anno al 14º posto e il secondo al 17º. Cambia poi di nuovo motocicletta tornando alla Honda con il team MoviStar Honda Pons per le sue ultime due stagioni nel motomondiale.

Inizia nel 2000 una breve carriera nel mondiale Superbike, correndo su Yamaha e Ducati (anche nel team ufficiale "Infostrada") raccogliendo in quattro anni due podi ma nessuna vittoria.

Risultati in gara

Motomondiale

Classe 125

Classe 250

Classe 500

Campionato mondiale Superbike

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Piloti della classe 125
Piloti della classe 250
Piloti della classe 500
Piloti del mondiale Superbike